Le Plein de super peut désigner :

 Le Plein de super () est le nom français donné à une série d'animation américaine intitulée Super Friends et diffusée entre le  et le   sur la chaîne  ;
 Le Plein de super, film français d'Alain Cavalier sorti en 1976 ;
 Le Plein de super, album du chanteur Renaud sorti le .
 Le Plein de super, émission d'interviews animée par Yvan Le Bolloc'h et Bruno Solo se déroulant dans un 4x4 de 1993 à 1994 sur Canal+.